

Italia 

Basilica dei Santi Pietro e Paolo ad Acireale
Basilica dei Santi Pietro e Paolo ad Agliate
Basilica dei Santi Pietro e Paolo a Guastalla
Basilica dei Santi Pietro e Paolo a Roma

Germania 

 Basilica dei Santi Pietro e Paolo a Reichenau

Pagine correlate 

 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo